USS Puffer je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Puffer (SS-268) 
 USS Puffer (SSN-652)

Puffer